Абелия (Abelia) е признат по-рано род, който съдържаше около 30 вида и хибриди, поставени в семейството на орлови нокти Caprifoliaceae. Молекулярни филогенетични проучвания показват, че родът не е монофилетичен и през 2013 г. Маартен Кристенхуш предлага сливането на Абелия (с изключение на раздел Забелия) в Линея (Linnaea), заедно с някои други родове. Секция Abelia Zabelia е отделена като род Забелия (Zabelia).

Бивши видове и синоними 
 Abelia adenotricha = Lonicera elisae
 Abelia aitchinsonii = невключен
 Abelia angustifolia = Zabelia angustifolia
 Abelia anhweiensis = Zabelia dielsii
 Abelia aschersoniana = Linnaea chinensis
 Abelia biflora = Zabelia biflora
 Abelia brachystemon = Zabelia brachystemon
 Abelia buchwaldii = Linnaea serrata
 Abelia buddleioides = Zabelia buddleioides
 Abelia cavaleriei = Linnaea chinensis
 Abelia chinensis = Linnaea chinensis
 Abelia chowii = невключен
 Abelia coreana = Zabelia dielsii
 Abelia coriacea = Linnaea coriacea
 Abelia corymbosa = Zabelia corymbosa
 Abelia curviflora = Linnaea spathulata
 Abelia davidii = Zabelia biflora
 Abelia deutziifolia = Linnaea engleriana
 Abelia dielsii = Zabelia dielsii
 Abelia engleriana = Linnaea engleriana
 Abelia fargesii = невключен
 Abelia floribunda = Linnaea floribunda
 Abelia gracilenta = Linnaea forrestii
 Abelia graebneriana = Linnaea engleriana
 Abelia × grandiflora = Linnaea × grandiflora
 Abelia grandifolia = Linnaea grandifolia
 Abelia gymnocarpa = Linnaea serrata
 Abelia hanceana = Linnaea chinensis
 Abelia hersii = Zabelia dielsii
 Abelia hirsuta = Linnaea floribunda
 Abelia insularis = Zabelia biflora
 Abelia integrifolia = Zabelia integrifolia
 Abelia ionandra = Linnaea chinensis
 Abelia ionostachya = Linnaea spathulata
 Abelia koehneana = Linnaea engleriana
 Abelia lipoensis = Linnaea chinensis
 Abelia longituba = Linnaea parvifolia
 Abelia macrotera = Linnaea macrotera
 Abelia mairei = Linnaea parvifolia
 Abelia mexicana = Linnaea mexicana
 Abelia microphylla = Linnaea forrestii
 Abelia mosanensis = Zabelia tyaihyonii
 Abelia myrtilloides = Linnaea parvifolia
 Abelia occidentalis = Linnaea occidentalis
 Abelia onkocarpa = Zabelia onkocarpa
 Abelia parvifolia = Linnaea parvifolia
 Abelia rupestris = Linnaea chinensis
 Abelia sanguinea = Linnaea spathulata
 Abelia schischkinii = Linnaea parvifolia
 Abelia schumannii = Linnaea parvifolia
 Abelia serrata = Linnaea serrata
 Abelia shikokiana = Zabelia biflora
 Abelia spathulata = Linnaea spathulata
 Abelia speciosa = Linnaea floribunda
 Abelia splendens = Lonicera fragrantissima
 Abelia tereticalyx = Linnaea parvifolia
 Abelia tetrasepala = Linnaea tetrasepala
 Abelia tomentosa = Linnaea serrata
 Abelia tyaihyonii = Zabelia tyaihyonii
 Abelia umbellata = Zabelia umbellata
 Abelia uniflora = Linnaea uniflora
 Abelia verticillata = Linnaea parvifolia
 Abelia zanderi = Zabelia dielsii

Източници